Bizon puede referirse a:

Bizon: Empresa polaca de maquinaria agroindustrial.

PP-19 Bizon: Subfusil ruso desarrollado por Viktor Kalashnikov y Alexi Dragunov, y fabricado por la empresa Izhmash.